Een verkeersweg:
 N936 (België)
 N936 (Nederland), zie Provinciale weg 936

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing